Facci ist der Familienname folgender Personen:

 Loris Facci, italienischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2008
 Mauro Facci (* 1982), italienischer Radrennfahrer